Chefe pode ter vários significados:

Hierarquia
Chefe de Estado
Chefe de governo
Chefe de Justiça

Título
Chefe da Casa Imperial Brasileira
Chefe do Executivo de Macau
Chefe de Justiça dos Estados Unidos
Chefe do Executivo de Hong Kong
Chefe militar

Outros
Chefe (jogos eletrônicos)
Chefe (heráldica)
Chefe de reportagem

Ver também

Desambiguação